

Geografia

Dania 
 Barde – miejscowość

Francja 
 La Barde – miejscowość

Zobacz też 
 Barden
 Barthe